Die 84. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  84. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
 84. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  84. Division (Japanisches Kaiserreich)
  84th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern